Береговое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Береговое — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Береговое — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Береговое — село в Качирском районе Павлодарской области.

Россия 
 Береговое — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Береговое — село в Белгородской области, Прохоровского района.
 Береговое — село в составе города Геленджик Краснодарского края.
 Береговое — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Береговое — село в Нововаршавском районе Омской области.
 Береговое — село в составе города Владивосток Приморского края.
 Береговое — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Береговое — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Береговое — село в Корсаковском городском округе Сахалинской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Береговое — село в Бахчисарайском районе.
 Береговое — село в Городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете.
 Береговое — посёлок городского типа в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Береговое — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Береговое — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Береговое — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Береговое — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Береговое — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Береговое — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Береговое — село в Мостисском районе Львовской области.
 Береговое — село в Беляевском районе Одесской области.
 Береговое — посёлок в Белозёрском районе Херсонской области.
 Береговое — село в Голопристанском районе Херсонской области.

См. также 
 Береговое сельское поселение
 Береговое братство

 Берег (значения)
 Береговая
 Береговка
 Берегово 
 Береговой
 Береговское